Riksväg 8 kan syfta på:

Riksväg 8, Estland
Riksväg 8, Finland
Riksväg 8, Nederländerna
Riksväg 8 – gamla Riksåttan (Sverige) i Sverige, som gick mellan Ödeshög och Hallsberg, numera del av Riksväg 50